Kulu – città dell'India
 Kulu – fiume della Russia siberiana